Джон Стюарт Моррисон (; 7 декабря 1889, Торонто — 1 марта 1975, там же) — канадский шахматист. Пятикратный чемпион Канады (1910, 1913, 1922, 1924 и 1926 гг.). Серебряный призер чемпионатов Канады 1927 и 1931 гг. Серебряный призер открытых чемпионатов США 1913 и 1918 гг. Участник крупного международного турнира в Лондоне (1922 г.). В составе сборной Канады участник шахматной олимпиады 1939 г.

В 2000 г. был включен в Канадский зал шахматной славы.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 Name Index to Jeremy Gaige’s CHESS TOURNAMENT CROSSTABLES С. 182

Шахматисты Канады